Princess (schip, 1855), een Amerikaanse rivierstoomboot
 Princess (schip, 1886), een Amerikaans schip